Asksköldpaddor (Cuora) är ett släkte av sköldpaddor som beskrevs av John Edward Gray 1856.  Släktet ingår i familjen Geoemydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kräldjur i orientaliska regionen

Sköldpaddor
Cuora